Кадок Мудрый (; убит в 577 или 580 году) — сын Гвинлиу, правителя Гвинлуга. Почитается как святой. Дни памяти — 21 сентября, 25 сентября в Кардиффе, в третье воскресенье сентября на французском острове Сен-Кадо (), а также 24 января в иных местах.

Биография 

Кадок был одним из самых почитаемых валлийских святых. Он был крещен ирландским священником Татиу, а впоследствии направлен для обучения в монастырь Кайрвент. Повзрослев, Кадок стал странствовать по Уэльсу и в конце концов пришел в Пенихен. Дядя Паул принял его и позволил основать монастырь Лланкарван. Посвятив несколько лет обустройству аббатства, Кадок уехал в Ирландию к священнику Картагу.

Несколько лет спустя Кадок вернулся в Уэльс в сопровождении друзей и сподвижников. Они обосновались в Лланспидиде, в Брихейниоге, где Кадок начал изучать латынь под руководством италийца Брахана. Рассказывают, что когда в Уэльсе свирепствовал голод, Кадок спас своих соратников, наблюдая за мышью, нашедшей тайник с зерном. Вскоре король Брихан позволил внучатому племяннику построить в Лланспидиде церковь, настоятелем которой был сделан Брахан, а сам Кадок удалился в монастырь Ллангадог в Диведе. Однажды этот монастырь ограбила банда под предводительством Сауила, изгнанного короля Пика. Монахи преследовали налетчиков и догнали их на привале. Они состригли волосы с голов спавших грабителей, а, когда те проснулись, монахи укрылись на болотах, в которых все разбойники утонули. Когда же Кадок счел нужным вернуться в родной Лланкарван, то нашел его в совершенном запустении. Постройки разрушились, а все монахи разбежались. С помощью друга Финнана Кадок восстановил монастырь, сделав Финнана аббатом.

Узнав о смерти престарелого отца, Кадок вернулся в Гвиннлуг, чтобы занять трон. Через несколько лет он получил по завещанию Паула, его земли, объединив в своих руках большую часть Глиуисинга. Однако исполнение обязанностей светского государя не заставило Кадока сойти с избранного в юности пути. Король-монах отправился на север Уэльса, чтобы проповедовать там учение Христово. Своим заместителем в Лланкарване он оставил Гильду Мудрого, а по возвращении исполнил просьбу друга, основав монастырь на могиле его отца Кау.

Спасаясь от эпидемии чумы, поразившей Уэльс, Кадок отправился в Бретань. Во время отсутствия он узнал о синоде в Лландеви Бреви, на котором архиепископом Уэльса был избран Давид, с которым Кадок был не в ладах. Согласно преданию, вместо того, чтобы вернуться в Уэльс, Кадок отправился в паломничество в Рим и Иерусалим.

По возвращении на родину Кадок вступил в конфликт с Майлгуном Гвинедским, пытавшимся обложить данью Гвинллуг. Майлгун был готов пойти войной на соседнее королевство, но Кадок сумел усмирить его. Затем на Гвинллуг напал Райн Краснолицый, дядя Кадока, но был побежден и сохранил жизнь только из-за родства с ним.

В 564 году он присоединил владения своего последнего дяди . В том же году он вновь посетил Ирландию и Лланкарван, власть в котором передал ученику Энлли. Затем он направился на восток, где был избран настоятелем монастыря в Калхвинеде. Благодаря его энтузиазму монахи подняли из руин город Беневентум. В благодарность за помощь Кадок был избран первым епископом города. 24 января 580 года на Баннавенту напали саксы и закололи Кадока копьем прямо в церкви. Много лет спустя его тело было перезахоронено в Лланкарване.

Примечания

Литература 
 E.G. Bowen Saints, seaways and settlements in the Celtic lands (Gwasg Prifysgol Cymru, 1969)
 Strayner, Joseph R., ed. Dictionary of the Middle Ages (New York: Charles Scribner’s Sons, 1983) p. 6
 In Welsh it would be Buchedd Cadog or 'Life of Cadoc'; the text is Latin, however; for confirmation of before ca 1086 as the most likely date for the text, see below.
 Tatlock, J. S. P. (1939) «The Dates of the Arthurian Saints' Legends», Speculum 14.3 (July 1939:345-365) p. 345
 The date was argued for by J. S. P. Tatlock, "Caradoc of Llancarfan, " Speculum 13, 144-45.
 The New Statistical Account of Scotland, Perth, Vol. X, 1845, p. 1224; Doune Historical Notes, Forth Naturalist and Historian, Moray S. Mackay, Stirling, 1984, p. 72; Kilmadock in Dunblane Diocese, Society of Friends of Dunblane Cathedral, Moray S. Mackay, Vol. XI. Part III, 1972, p. 83-85.
 "Certain innocent moderns, anxious to extract the uttermost farthing of historical truth from this yarn, have tried to identify 'Beneventana civitas' with some place in Britain, " Tatlock observed and pointed out that the circular Lombard church in Beneventum was dedicated to Saint Sophias, «a scarce name among saints. The inference is obvious that some Welsh visitor to Benevento had found there some name or anecdote to excuse the attractive invention that Cadoc had been there and was Sofia.» (Tatlock 1939:346).
 «Lives of the Cambro British saints», p. 378, 1853, Rev. William Jenkins Rees

Ссылки 
 St. Cadoc Ddoeth

Правители королевства Гливисинг
Правители Европы VI века
Святые по алфавиту
Христианские святые VI века
Католические святые
Святые Уэльса
Персоналии по алфавиту
Дети святых
Англиканские святые
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения